est un roman de Bram Stoker paru en 1875. C'est le 1er roman de l'auteur de Dracula en 1897.

Il a tout d'abord été publié en tant que serial dans le journal The Shamrock en .

Notes et références 

Roman britannique du XIXe siècle
Œuvre de Bram Stoker
Roman paru en 1875